Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Kenia. IJsland heeft geen ambassade in Kenia.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Kenia
IJslandse